

Codici 
 tds – codice ISO 639-3 della lingua doutai

Economia 
 Titolo di Stato

Matematica 
 Sigla della teoria dei sistemi

Chimica 
 Totale dei solidi disciolti ( total dissolved solids )

Musica 
 The Dangerous Summer - gruppo musicale statunitense

Sport 
 Tour de Suisse